POTS steht für:

 Pacific Organized Track System, ein Luftraummanagementsystem zwischen Asien und den USA
 Plain old telephone service, in der Kommunikationstechnik gängige Bezeichnung für den analogen Telefondienst
 Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom, in der Medizin die vegetative Dysregulation mit starker Tachykardie (beschleunigter Herzschlag) ohne wesentliche Änderung des Blutdruckes

Abkürzung